Імператор Ґо-Са́й (, ґо-сай тенно; 1 січня 1638 — 26 березня 1685) — 111-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 5 травня 1655 — 5 березня 1663.

Біографія 
Імператор Ґо-Сай народився 1 січня 1638 року. Він був сьомим сином Імператора Ґо-Мідзуноо. Матір'ю хлопчика була фрейліна Кусіґе Такако, донька лівого генерала Імператорської гвардії Кусіґе Такамуне. Новонародженому дали ім'я Наґахіто і титул принц Хіде.

Початково принц був спадкоємцем родини принців Такамацу, яка не мала хлопчиків для продовження роду. Однак 1654 року, після смерті старшого брата Імператора Ґо-Комьо, він був проголошений спадкоємцем японського престолу. 5 травня 1655 року Наґахіто став новим Імператором Японії.

Протягом свого правління Імператор Ґо-Сай займався науками, вивчав японську поезію і складав вірші. Свої найкращі твори він видав у «Збірці водяного місця».

5 березня 1663 Імператор Ґо-Сай передав престол своєму молодшому братові Сатохіто, що прийняв ім'я Імператора Рейґена. Сам відставний монарх отримав титул Верховного Імператора і присвятив решту свого життя вивченню японської літератури.

26 березня 1685 року Імператор Ґо-Сай помер у 47-річному віці. Його поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото..

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії  // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії